DFG kan betyda flera saker:

 DFG – ett svenskt proggband, se Den förlorade generationen
 DFG (huliganfirma) – en så kallad huliganfirma Djurgårdens fina grabbar till Stockholmsklubben Djurgårdens IF
 DFG – en tysk forskningsorganisation, se Deutsche Forschungsgemeinschaft